Por Hammond pode estar à procura de:
Órgão Hammond, Um tipo de orgão com um som mais modernizado muito utilizado na black music norte americana com centralização nas igrejas afro-americanas.
Laurens Hammond, engenheiro e inventor dos Estados Unidos, criador dos órgãos Hammond.

Localidades
Hammond (Illinois)
Hammond (Indiana)
Hammond (Luisiana)
Hammond (Minnesota)
Hammond (Montana)
Hammond (Wisconsin)
Ou ainda:
Hammondville

Outros
Ashley Hammond - uma personagem da série de televisão Power Rangers.
George Hammond - uma personagem da série de televisão Stargate SG-1, interpretado pelo ator Don S. Davis.

Desambiguação